Tula, ciutat arqueològica a l'estat d'Hidalgo, Mèxic
 Tula (Sardenya), municipi italià de la província de Sàsser 
 Tula (Llemosí), municipi francès al departament de Corresa, dins la regió de Llemosí
 Tula (Rússia), ciutat de Rússia, capital de la província homònima
 Província de Tula, subjecte federal de Rússia
 Tula (tribu)